Takada se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hajimu Takada
 Masaki Takada